Place de Verdun (Grenoble), principale place publique de la ville, dans le quartier Hyper-centre) et où se situe l'hôtel de préfecture de l'Isère.
 Place de Verdun (Lyon), face à la gare de Lyon-Perrache.
 Place de Verdun (Paris) : Porte Maillot.
 Place de Verdun (Pau), située non loin du Parc des expositions.
 Place de Verdun (Saint-Georges-de-Didonne), principale place publique de la ville.
 Place de Verdun (Tarbes), située au centre-ville.

Voir aussi 
 Place fortifiée de Verdun, fortifications autour de la ville de Verdun.

Verdun Place